Alexander-Puschkin-Platz steht für:
 Alexander-Puschkin-Platz (Apolda), siehe Liste der Kulturdenkmale in Apolda
 Alexander-Puschkin-Platz (Dresden), siehe Liste der Kulturdenkmale in der Neustadt (Dresden, A–D)
 Alexander-Puschkin-Platz (Jena), siehe Liste der Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz in Jena
 Alexander-Puschkin-Platz (Riesa), siehe Liste der Kulturdenkmale in Riesa (A–K)